Нова́рро () — испанская фамилия. Известные носителей:

  — тележурналист, новостной обозреватель канала WABC-TV (Нью-Йорк).
  (1931—2011) — аргентинский автор-исполнитель.
  (род. 1986) — барабанщик американской панк-группы «Cobra Starship».
 Новарро, Рамон (1899—1968) — американский актёр.
  (род. 1933) — аргентинский композитор и певец. 
  (1925–2003) — фотограф.